

Localidades

Mazères (Ariège)
Mazères (Gironde)

Desambiguações de topônimos